Arabesque – film Donena
 Arabesque – niemiecka grupa grająca muzykę dyskotekową
 Arabesque – album Jane Birkin
 Arabesque – singel zespołu Coldplay

Zobacz też 
 arabeska – forma muzyczna
 arabeska – ornament
 arabeska – pozycja w balecie

en:Arabesque (disambiguation)
ru:Арабески